Красносі́льське (до 1945 року — Кунан, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.

Примітки